Алан Болл може означати:

 Алан Е. Болл — американський сценарист та кінорежисер, володар премії «Оскар»
 Алан Джеймс Болл — англійський футболіст та футбольний тренер
 Алан Болл (старший) — англійський футболіст та футбольний тренер, батько Алана Джеймса Болла
 Алан Шеффілд Болл — американський гравець в американський футбол
 Аллан Болл — англійський футболіст

Див. також 
 Болл
Сторінки зі списками однофамільців-тезок